Sant Antoní de Pàmies (Pàmies, ~453 - ~506), religiós, màrtir i sant
 Sant Antoní de Piacenza (? - 303), màrtir cristià, membre de la Legió Tebana i patró de Piacenza 
 Sant Antoní de Florència (Florència, 1389 - 1459), dominic, estudiós i sant italià que fou arquebisbe de Florència (1446-59) 
 Monestir de Sant Antoní, establiment religiós d'Aquitània al límit amb el Llenguadoc
 Vescomtat de Sant Antoní de Noble Vall, branca senyorial amb títol vescomtal derivada dels vescomtes de Lautrec